R57 peut faire référence à :

Sciences 
Chimie
 la phrase de risque : «Toxique pour les abeilles.», sur les étiquettes des produits chimiques.

Médecine 
 Choc, non classé ailleurs, d’après la Classification internationale des maladies ;

Transports 
 BMW R 57, une moto du constructeur allemand BMW ;
 Mini R57, version cabriolet de la troisième génération de la Mini.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres